Финалът на Шампионската лига 2011 е футболен мач, който се провежда в събота, 28 май 2011 между испанския Барселона и английския Манчестър Юнайтед на Уембли в Лондон, Англия. Мачът се провежда да определи победителя на сезон 2010/11 в Шампионската лига, най-силния европейски клубен турнир. Преди този мач и двата отбора са печелили титлата по три пъти, Манчестър Юнайтед през 1968, 1999 и 2008, а Барселона през 1992, 2006 и 2009.

Стадионът, новия Уембли, домакинства първия си финал в турнир, след като е открит през 2007. Старият стадион Уембли домакинства финалите през 1963, 1968, 1971, 1978 и 1992. Юнайтед отстраняват Марсилия, Челси и Шалке, а Барселона побеждават Арсенал, Шахтьор и Реал Мадрид по пътя към финала.

Барселона доминират през мача и побеждават с 3–1 с голове на Педро Ледесма, Лионел Меси и Давид Вия, докато Уейн Руни се разписва за да изравни резултата през първото полувреме. Така испанският отбор си осигурява място в мача за Суперкупата на УЕФА и да представлява УЕФА на Световното клубно първенство.

Пътят към финала

Преди мача

Билети 
Двата отбора получиха по 25 000 билета за техните фенове, а 11 000 билета бяха пуснати за продажба.

Посланик 
За посланик на финала бе избран бившия нападател на Тотнъм Хотспър Гари Линекер.

Детайли

Външни препратки 
 Шампионска лига, UEFA.com

Финали на Шампионската лига на УЕФА
Футбол в Лондон